Cicuiara är ett släkte av skalbaggar. Cicuiara ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Cicuiara